Натуральне число 784
 784 рік до нашої ери
 784 рік нашої ери